Fraktion (von lat. fractio ‚Bruch[teil]‘) steht für:

 ein Zusammenschluss von Abgeordneten, (meistens aus einer Partei) siehe Fraktion (Politik)
 allgemein ein abgegrenzter und mit eigenem Namen versehener Teil einer Siedlung, siehe Ortsteil 
 in Tirol und Vorarlberg ein Gemeindeteil, siehe Ortschaft 
 Gemeindegliederung in Italien, frazione, siehe Fraktion und Circoscrizione (Italien)
 eine ehemalige Gemeindegliederung in Davos, Schweiz, die Fraktionsgemeinde

 mathematisch einen Anteil, siehe Bruchrechnung
 eine Untergruppe von Substanzen in einem dispersen Gemisch, siehe Fraktion (Chemie) 
 speziell in der Petrochemie Destillationsprodukte bestimmter Temperaturbereiche, siehe Fraktionierte Destillation

 Die Fraktion, Rockband

Siehe auch:
 Fraktionierung
 Faktion